Tolstrup (parochie, Brønderslev), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Brønderslev
 Tolstrup (parochie, Horsens), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Horsens